Jon Anderson (zanger)
 Jon Anderson (atleet)